Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Florida 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Conchita Martínez 3-6, 6-2, 6-0.

Teste di serie

 Steffi Graf (Campionessa)
 Gabriela Sabatini (quarti di finale)
 Mary Joe Fernández (semifinali)
 Conchita Martínez (finale)
 Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Leila Meskhi (terzo turno)
 Zina Garrison (quarti di finale)
 Judith Wiesner (terzo turno)

 Assente
 Laura Gildemeister (terzo turno)
 Kimiko Date-Krumm (terzo turno)
 Radka Zrubáková (terzo turno)
 Nataša Zvereva (primo turno)
 Naoko Sawamatsu (terzo turno)
 Brenda Schultz (terzo turno)
 Barbara Rittner (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Florida 1992